Памир:
 Памир — горная система на территории Таджикистана (Горно-Бадахшанская автономная область), Китая, Афганистана и Индии.
 Памир — река в Таджикистане.
 «Памир» — стадион в Таджикистане.
 
 
 «Памир» — мобильная АЭС на колёсном шасси.
 «Памир» — объединение сибирских литераторов 1920-х годов.
 «Памир» — литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал, орган Союза писателей Таджикской ССР (издавался с 1949 года).
 «Памир» — немецкий барк постройки 1905 года; последний корабль, совершавший торговые рейсы, огибая мыс Горн; один из двух последних парусных кораблей в регулярной коммерческой эксплуатации; 21 сентября 1957 года попал в  и затонул у Азорских островов.
 «Памир» — база ПВО СССР, включающая ряд РЛС раннего предупреждения, построенная в 1960-х годах на горе Томнатик (Украинские Карпаты, Черновицкая область) возле границы с Румынией.